Eigruber ist der Familienname von:

 August Eigruber (1907–1947), österreichischer Politiker, Gauleiter von Oberdonau
 Hermann Eigruber (1930–2013) österreichischer  Politiker (FPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat